Ophiolypus är ett släkte av ormstjärnor. Ophiolypus ingår i familjen bandormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bandormstjärnor
Ophiolypus